Collegium Croaticum steht für:

 Collegium Croaticum Viennense (Hrvatski kolegij u Beču), Wien 
 Pontificium Collegium Croaticum Sancti Hieronymi, Rom